Nupe peut désigner :
 les Nupe, un peuple du Nigeria
 le nupe, une langue bénoué-congolaise